Александр Николаевич Алексеев:
Алексеев, Александр Николаевич (1858—?) — русский генерал-майор (1916), герой Первой мировой войны.
 Алексеев, Александр Николаевич (1902—1970) — советский военачальник, генерал-майор авиации.
 Алексеев, Александр Николаевич (род. 1951) — российский дипломат, посол России в Сербии.
 Алексеев, Александр Николаевич (род. 1956) — советский футболист, украинский футбольный тренер.
 Алексеев, Александр Николаевич (род. 1983) — российский журналист, телеведущий.